

Editoria 
 Libero – quotidiano italiano fondato nel 2000 da Vittorio Feltri

Religione 
 Liber (o Libero) – divinità italica simile a Dioniso

Musica 
 Libero – brano di Domenico Modugno del 1960
 Libero – singolo di Fabrizio Moro del 2008

Onomastica 
 Libero – nome proprio di persona

Persone 
 Libero – nome di battaglia del comandante partigiano italiano Riccardo Fedel

Sport 
 Libero – ruolo di gioco nel calcio
 Libero – ruolo di gioco nella pallavolo

Televisione 
 Libero – programma televisivo del 2000

Altro 
 Libero – portale web
 Subaru Libero – automobile prodotta da Subaru

Pagine correlate 
Libera
Liberi

Altri progetti